Brătianu (früher gelegentlich auch Bratiano) ist der Familienname folgender Personen:
 Constantin Brătianu
 Constantin Brătianu (* 1934), rumänischer Ingenieur, Mitglied der Akademie der technischen Wissenschaften
 Constantin Brătianu (1788–1844), genannt "Dincă", rumänischer (walachischer) Bojar und Politiker
 Constantin Constantin Ion Brătianu (1887–1956), genannt "Bebe", rumänischer Politiker, Generalsekretär der National-Liberalen Partei Rumäniens (1938–1947)
 Constantin Dimitrie Brătianu (1871–1934), rumänischer Politiker der National-Liberalen Partei
 Constantin Ion Brătianu (1844–1910), rumänischer General
 Constantin Ion Constantin Brătianu (1866–1948/50), genannt "Dinu", rumänischer Politiker, Vorsitzender der National-Liberalen Partei Rumäniens (1934–1947)
 Dan Dimitrie Brătianu (1866–1899), rumänischer Politiker der National-Liberalen Partei
 Dimitrie (Dumitru) Constantin Brătianu (1818–1892), rumänischer Politiker, Ministerpräsident
 Elisa Brătianu (1870–1957), rumänische Aristokratin 
 Gheorge Ion Brătianu (1898–1953), rumänischer Politiker und Historiker
 Ion Brătianu
 Ion Constantin Brătianu (1821–1891), genannt "Iancu" bzw. "der Ältere", rumänischer Unabhängigkeitskämpfer und Ministerpräsident, Gründer der National-Liberalen Partei Rumäniens
 Ion Ion Constantin Brătianu (1864–1927), genannt "Ionel" bzw. "der Jüngere", rumänischer Ministerpräsident, Vorsitzender der National-Liberalen Partei Rumäniens (1909–1927)
 Ion Ion Constantin Brătianu (* 1939), rumänischer Politiker und Geschäftsmann
 Theodor Brătianu (1812–1884), rumänischer General
 Vintilă Ion Constantin Brătianu (1867–1930), rumänischer Ministerpräsident, Vorsitzender der National-Liberalen Partei Rumäniens (1927–1930)
 Vintilă Vintilă Brătianu (1914–1994), genannt "Vintilică", rumänischer Politiker, Vorsitzender der National-Liberalen Partei Rumäniens (1993–1994)